Hieronder een lijst van modelautomerken.

Modelauto